Čtení může být:
 Čtení
 Čtení (liturgie)
 Čtení z Tóry
 Čtení z ruky
 Čtení pomáhá